Sydykow ist der Familienname folgender Personen:

 Kanat Sydykow (* 1989), kirgisischer Billardspieler
 Ruslan Sydykow (* 1975), kirgisischer Fußballspieler